

Берензас — селище, Мисківський міський округ, Кемеровська область
 Берензас — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область